Toya steht für:

 Toya (Sängerin) (LaToya Martin, geb. LaToya Lacole Rodriguez; * 1983), US-amerikanische Sängerin
 Toya (Kartoffel), Kartoffelsorte, siehe Liste von Kartoffelsorten #T

Tōya steht für folgende geographischen Objekte:
 Tōya (Hokkaidō), Mura, siehe Tōyako (Hokkaidō) #Geschichte
 Toya (Mali), Commune im Kreis Yélimané in der Region Kayes im südwestlichen Mali
 Tōya Maru, Eisenbahnfähre
 Tōya-See, See

Toya ist der Familienname folgender Personen:
 Juan Marcelo Toya (* 1982), uruguayischer Fußballspieler
 Shigeko Toya (* um 1950), japanische Jazzmusikerin
 Toshiki Tōya (* 1997), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 La Toya, weiblicher Vorname